Smolniki (gromada) (powiat suwalski)
 Smolniki Powidzkie (gromada) (powiat gnieźnieński)